Miejscowości w USA:
 Barton – jednostka osadnicza w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Pierce
 Barton – miejscowość w stanie Maryland, w hrabstwie Allegany
 Barton – miejscowość w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Tioga
 Barton – wieś w stanie Vermont, w hrabstwie Orleans
 Barton – miasto w stanie Vermont, w hrabstwie Orleans
 Barton – miejscowość w stanie Wisconsin, w hrabstwie Washington

Gminy w USA:
 Barton (ang. Barton Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Arkansas
 Barton (ang. Barton Township) – gmina w stanie Indiana, w hrabstwie Gibson
 Barton (ang. Barton Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Worth
 Barton (ang. Barton Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Newaygo
 Barton (ang. Barton Town) – gmina w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Tioga
 Barton (ang. Barton Town) – gmina w stanie Vermont, w hrabstwie Orleans
 Barton (ang. Barton Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Washington

Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Barton (ang. Barton County) – w stanie Kansas
 hrabstwo Barton (ang. Barton County) – w stanie Missouri

Znane osoby o nazwisku Barton:
 Benjamin Smith Barton – amerykański botanik
 Clara Barton – założycielka Amerykańskiego Czerwonego Krzyża
 Derek Barton – brytyjski chemik, laureat Nagrody Nobla w dziedzinie chemii
 Edmund Barton – australijski polityk i prawnik, pierwszy premier Australii
 Joey Barton – angielski piłkarz
 Mischa Barton – amerykańska aktorka i modelka

Inne:
 barton – piętro eocenu
 Barton - nazwa kodowa procesora AMD Athlon XP piątej generacji
 Barton Fink – film braci Coen z 1991, zdobywca Złotej Palmy w Cannes
W Wielkiej Brytanii:
 Barton – miejscowość w hrabstwie Cambridgeshire (Anglia)
 Barton – miejscowość w hrabstwie Cheshire (Anglia)
 Barton – miejscowość w hrabstwie Devon (Anglia)
 Barton – miejscowość w Kumbrii (Anglia)
 Barton – miejscowość w hrabstwie Gloucestershire (Anglia)
 Barton upon Irwell – miejscowość w hrabstwie Wielki Manchester (Anglia)
 Barton – miejscowość w hrabstwie North Yorkshire (Anglia)
 Barton – miejscowość w hrabstwie Oxfordshire (Anglia)
 Barton (Preston) – miejscowość w hrabstwie Lancashire (Anglia)
 Barton – miejscowość w hrabstwie Somerset (Anglia)
 Barton – miejscowość w hrabstwie Warwickshire (Anglia)
 Barton (West Lancashire) – miejscowość w hrabstwie Lancashire (Anglia)
 Barton – miejscowość na wyspie Wight (Anglia)